Кляшто́рне-Модже́ве (Кляшторне-Моджеве около Домбру́вки-Косце́льной; ) — заповедник в Польше в ландшафтном парке «Пуща-Зелёнка» на территории гмины Мурована-Гослина Познанского повята Великопольского воеводства, Польша.

История 
Заповедник был создан 14 сентября 1962 году решением польского Министерства лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности для сохранения старейшего в Великой Польше хвойного древостоя, состоящего из лиственниц и сосны с участками дуба и бука. Заповедник занимает площадь размером 6,2 гектаров.

Средняя высота хвойных деревьев составляет 37 метров и толщина — 56 см. На втором этаже произрастают лиственные деревья, возраст которых датируется около 130 лет.

Девять лиственниц имеют статус памятника природы.

Администрация заповедника находится в лесничестве «Думбрувка» около села Думбрувка-Косцельна.

Туризм 
Через заповедник проходят туристические маршруты. Пеший маршрут проходит по Беднарскому тракту через села Зелёнка или Тучно. Другой маршрут на лошадях начинается в селе Глембочек или в селе Стеншевко.

Ссылки 
 

Заповедники Великопольского воеводства
Заповедники Польши
Пуща-Зелёнка